Palacio de Miramar puede referirse a:

 Palacio de Miramar (San Sebastián): edificio situado en la capital guipuzcoana, País Vasco, España;
 Palacio de Miramar (Málaga): edificio situado en la capital de la provincia de Málaga, Andalucía, España.